Le mercredi  est le 177 jour de l'année 1895.

Naissances 
 George Hainsworth (mort le ), joueur de hockey sur glace canadien
 Heinrich Paal (mort le ), joueur de football estonien
 Raoul Tack (mort le ), politicien belge

Décès 
 François-Auguste Ravier (né le ), peintre paysagiste français
 Franz von Hartmann (né le ), juriste autrichien

Voir aussi 
 26 juin et juin 1895